Candil puede referirse a:
El instrumento antiguo para alumbrar candil.
El nombre común de la planta Arisarum simorrhinum.
El nombre común de la planta Arisarum vulgare.
El nombre común de la planta ''Aristolochia paucinervis
El nombre común de muchos peces de la familia holocéntridos.